Gunung Mulieng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Mulieng (berg), Aceh, 
 Gunung Mulieng (kulle), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar